Бараево () — община в Сербии, входит в округ Белград.

Население общины составляет 25 146 человек (2007 год), плотность населения составляет 118 чел./км². Занимаемая площадь — 213 км², из них 71,2 % используется в сельскохозяйственных целях.

Административный центр общины — село Бараево.

Статистика населения общины

Населённые пункты 
В общине Бараево 13 населённых пунктов, городов нет. Средняя площадь населённого пункта — 16,4 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии